El príncipe Félix de Luxemburgo (en francés: Félix Léopold Marie Guillaume; 3 de junio de 1984, Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo) es el segundo hijo del Gran Duque Enrique de Luxemburgo y la Gran Duquesa María Teresa. Es el tercero en la línea de sucesión al trono luxemburgués después de su hermano mayor, el príncipe heredero Guillermo y su hijo, el príncipe Carlos. Tiene el tratamiento de Su Alteza Real.

Biografía

Nacimiento 
Félix nació el 3 de junio de 1984 en el Hospital de la Gran Duquesa Carlota en Luxemburgo.

Su nombre es en honor a su bisabuelo paterno Félix de Borbón-Parma.

Bautizo 
Sus padrinos de bautizo son el príncipe Juan de Luxemburgo (su tío paterno) y Catalina Mestre (su tía materna).

Hermanos 
El príncipe Félix tiene tres hermanos y una hermana:

 El Príncipe Guillermo (11 de noviembre de 1981).
 El Príncipe Luis (3 de agosto de 1986).
 La Princesa Alejandra (16 de febrero de 1991).
 El Príncipe Sebastián (16 de abril de 1992).

Educación y trabajos 
El príncipe Félix ha cursado estudios en las escuelas primarias y secundarias en Luxemburgo, la Escuela Internacional de Luxemburgo.

Posteriormente, se incorporó a la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde adelantó sus estudios de arquitectura; así como el Colegio Internado Internacional Alpin Beau Soleil, en Villars-sur-Ollon, Suiza.

Ha estado trabajando en las relaciones públicas de Grand Chelem Management SA, una empresa suiza.

En 2003, se incorporó a la Real Academia Militar de Sandhurst, en Gran Bretaña, pero tiene que interrumpir su entrenamiento después de una lesión en la rodilla.

En junio de 2009, el Tribunal de Justicia del Gran Ducado anunció que el príncipe Félix comenzaría un máster en bioética en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, Italia; en el año 2013 finaliza dicho máster, y comienza a trabajar de forma independiente a partir de este período.

El príncipe habla los idiomas fluidamente  luxemburgués, francés, inglés, alemán. También ha estudiado español e italiano.

Aficiones 
Le gusta el polo, el esquí y la carpintería, así como otros deportes; a menudo ha representado a la familia del Gran Ducado en eventos deportivos y es patrocinador del Centro de Paracaidismo en Luxemburgo y presidente honorario de la Federación de Baloncesto de Luxemburgo.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
La Familia Gran Ducal anunció el 13 de diciembre de  2012 el compromiso matrimonial del príncipe Félix de Luxemburgo con Clarie Margareta Lademacher, hija del millonario Hartmut Lademacher.

Boda 
La boda civil se llevó a cabo el 17 de septiembre, en la en la Villa Rothschild Kempinsky, en Königstein im Taunus, en Alemania.

El enlace religioso se celebró el  21 de septiembre de 2013 en la basílica de Santa María Magdalena de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en Francia.

El matrimonio reside en el Château les Crostes, propiedad de la familia de Clara, en Lorgues, al sur de Francia, desde que finalizó su luna de miel.

Hijos 
 Amalia Gabriela María Teresa, nacida el 15 de junio de 2014.
 Liam Enrique Hartmut, nacido el 28 de noviembre de 2016.

Títulos 

 3 de junio de 1984 - 28 de julio de 1986: Su Alteza Real el príncipe Félix de Luxemburgo, Príncipe de Nassau, Príncipe de Borbón-Parma.

 28 de julio de 1986 - presente: Su Alteza Real el príncipe Félix de Luxemburgo, Príncipe de Nassau.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Caballero de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (03/06/1984).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (03/06/1984).

Ancestros

Notas y referencias

Referencias

Notas

Enlaces externos 

 Casa Gran Ducal de Luxemburgo

Casa de Nassau-Weilburg
Príncipes de Luxemburgo
Políglotas de Luxemburgo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Católicos de Luxemburgo